Csehország
 Zahorčice, település a Strakonicei járásban
 Zahorčice, Boršov nad Vltavou településrésze a České Budějovice-i járásban
 Zahorčice, Strážov településrésze a Klatovyi járásban
 Zahorčice, Lnáře településrésze a Strakonicei járásban